F22 ou F-22 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , une frégate anti-missile de la Marine indienne ;
 Lockheed Martin F-22 Raptor, un avion de chasse furtif américain.

Informatique 
 Fedora22, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Jeux Vidéo 
 F-22 Interceptor, un simulateur de vol de combat sorti en 1991 ;
 F-22 Lightning II, un simulateur de vol de combat sorti en 1996 ;
 F-22 Air Dominance Fighter, un simulateur de vol de combat sorti en 1997 ;
 F-22 Raptor, un simulateur de vol de combat sorti en 1997 ;
 F-22 Lightning 3, un simulateur de vol de combat sorti en 1999.

Médecine 
 Troubles délirants chroniques, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 BMW Série 2 Coupé (F22), première génération de la BMW série 7 ;
 Donkervoort F22, un modèle du constructeur néerlandais Donkervoort.

Trolleybus 
 AnsaldoBreda F22, un modèle du constructeur italien AnsaldoBreda.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres